Buck Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Buck Creek (Indiana), Ort im Bundesstaat Indiana
 Buck Creek (Iowa), Ort im Bundesstaat Iowa
 Buck Creek (Kansas), Ort im Bundesstaat Kansas
 Buck Creek (North Carolina), Ort im Bundesstaat North Carolina
 Buck Creek (Wisconsin), Ort im Bundesstaat Wisconsin

Buck Creek ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Buck Creek (Cahaba River), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Buck Creek (Lively Creek), Fluss im Bundesstaat Alabama 
 Buck Creek (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Buck Creek (Mississippi River), Fluss im Bundesstaat Iowa
 Buck Creek (Kiamichi River), Fluss im Bundesstaat Oklahoma

Buck Creek steht für:

 Buck Creek State Park, einen Statepark im Bundesstaat Ohio